I. Spytihněv (ur. 894–915) cseh fejedelem
II. Spytihněv (ur. 1055–1061) cseh fejedelem
 Csehország
Spytihněv, település a Zlíni kerületben